Café con aroma de mujer puede hacer referencia a:

 Café con aroma de mujer (telenovela de 1994), telenovela colombiana emitida por Canal A.
 Café con aroma de mujer (telenovela de 2021), telenovela colombiana emitida por RCN Televisión.